Племенные союзы восточных славян (восточнославянские союзы племён, племена восточных славян, объединения восточных славян) — форма общественной организации восточнославянского общества в период разложения первобытно-общинного строя и формирования государственности. Образование союзов — этап на пути складывания государственности восточных славян. Говоря о «союзах», в данном случае историки подразумевают, что они были сложными образованиями и носили уже не родовой, а территориально-политический характер. 

В "Повести временных лет" данные объединения ретроспективно именуются «княжениями»: «стал род их держать княжение у полян, а у древлян было своё княжение, а у дреговичей своё, а у славян в Новгороде своё, а другое на реке Полоте, где полочане». То есть имеющими наследственную княжескую власть. Термин «племя» по отношению к ним в летописях не употребляется.

Венеды, склавены и анты в конце V — VII веков 
Существует точка зрения, что склавенами в византийских источниках называются все славянские племена. Однако в археологии предпринимаются попытки ограничить расселение.

В конце V—VII века славяне делились на склавенов, венедов и антов. Территориально восточным объединением были анты, занимавшие земли между Днепром и Бугом. Восточные славяне являются потомками не только антов, но и венедов и склавенов, так как в эпоху великого переселения народов население Европы было очень подвижным.

Иордан пишет о славянах в середине VI века: «Хотя их наименования теперь меняются соответственно различным родам и местностям, все же преимущественно они называются склавенами и антами».

«Повесть временных лет» подтверждает сведения Иордана: «От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели». Таким образом, склавены и анты объединяли под своим именем ряд родоплеменных групп.

Историки отмечают, что славянские племена, селившиеся в VII—IX веках в различных ареалах Восточной и Центральной Европы, часто имели схожие названия, среди них: северы, хорваты, сербы, дулебы, смоляне, дряговичи, поляне, словене. На этот счёт имеется две точки зрения:

 Названия образовались самостоятельно по одной языковой схеме на разных территориях (дреговичи и драгувиты — от дрягва «болото», ср. , ; поляне).

 Некогда такие племена составляли единое праславянское племя, впоследствии в результате великой славянской миграции начала средневековой поры расчленённое и разбросанное по разным регионам (дулебы, смоляне, хорваты).

Склавены 

«Повесть временных лет» связывает происхождение славянских племён с дунайскими славянами, то есть со склавинами (склавенами, склавами): 

«Был един народ славянский: славяне, которые сидели по Дунаю». 

Склавины отождествляются с носителями пражско-корчакской культуры. 

Иордан (VI в.): «Склавены живут от города Новиетуна и озера именуемого Мурсианским, до Днестра, а на север — до Вислы». 

По летописной легенде ильменские словене переселились с Дуная на о. Ильмень и «назывались своим именем» (в термине sclaveni «к» считается вставной, то есть название народа звучало как «славены», «словене»).

Анты 

В истории антов выделяют ряд периодов:

 От возникновения союза антов до гуннского нашествия (II в. — 376 год). Археологи отождествляют антов данного периода с верхнеднестровской и подольско-днепровской группами памятников черняховской культуры. Из сочинения Иордана известно имя антского князя Божа (Буса), который возглавлял антскую дружину. В его окружении названы 70 антских «вельмож» и сыновья, что может говорить о появлении института наследственной власти.

 От падения империи Аттилы до нашествия авар (к. V — 560-е гг.). Управление союзом этого периода характеризуется «демократией», при которой важнейшие решения принимались советом антов (вечем). Археологи отождествляют антов конца V—VII веков с пеньковской археологической культурой.

 От нашествия авар до распространения на Среднее Поднепровье власти хазар (560-е — 670-е гг.). Наличие внешней угрозы повлекло усиление власти военной знати над славянскими племенами: сыновья Идаризия — Мезамир и Келагаст, Даврит, Мусокий и др. Последнее упоминание антов относится к 602 году. Последней крупной акцией антов («тавроскифов») обычно считают совместную с аварами осаду Константинополя в 626 году. У поздних авторов, таких как Георгий Афонский, митрополит Афанасий (в Степенной книге) и некоторых других, восточнославянские участники осады отождествляются с русью.

Союз антов управлялся вечем и князьями, вёл самостоятельную внешнюю политику, имел обычное право, распространявшееся только на антов, имел союзное ополчение. Во главе союза мог стоять один князь, обозначавшийся особым титулом, власть которого носила наследственный характер.

В VI—VIII веках восточные славяне часто упоминаются вместе с хазарами, что оценивается историками как свидетельство об их союзных и, затем, даннических отношениях.

Поляне 

В «Повести временных лет» рассказывается предание о князьях племени полян, которое имеет много общего с историей антов.
Поляне переселялись с места на место: их родина — Дунай, своё имя они получили от того, что «сидели в поле», затем они обосновались на днепровских «горах» и вновь пытались закрепиться на Дунае. Племя полян состояло из нескольких родственных «родов», управлявшиеся собственными главами. По легенде братья Кий, Щек и Хорив объединили свои роды под властью князя Кия, возглавлявшего дружину, и находившегося в союзных отношениях с византийским императором. Центром племени полян стал город Киев, основанный братьями. Он играл роль вечевого и религиозного центра. В племени установилась княжеская династия: «И после этих братьев стал род их держать княжение у полян»,

В «Повести» имеется и указание на существование во времена князя Кия союза между восточнославянскими племенами: «И жили между собою в мире поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи и хорваты. Дулебы же жили по Бугу, где ныне волыняне, а уличи и тиверцы сидели по Днестру и возле Дуная».
Позже этот союз распался на отдельные племенные «княжения» и «стали притеснять полян древляне и иные окрестные люди». Киевское вече, состоявшее из военной знати, приняло решение о подчинении полян хазарам и выплате им дани.

В «Повести временных лет» с легендой о Кие связан вопрос об истоках Русской земли, а поляне напрямую отождествляются с народом русь X—XII веках.

Волыняне, дулебы 
Подробнее по этой теме см. Волыняне, Дулебы
«Повесть временных лет» рассказывает о борьбе племени дулебов с аварами (обрами) (560-е — VIII век): «В те времена существовали и обры, воевали они против царя Ираклия и чуть было его не захватили. Эти обры воевали и против славян и притесняли дулебов — сущих славян, и творили насилие женам дулебским: бывало, когда поедет обрин, то не позволял запрячь коня или вола, но приказывал впрячь в телегу трех, четырёх или пять жен и везти его — обрина, — и так мучили дулебов. Были же эти обры велики телом, и умом горды, и Бог истребил их, умерли все, и не осталось ни одного обрина. И есть поговорка на Руси и доныне: „Погибли, как обры“, — их же нет ни племени, ни потомства».

Средневековыми письменными документами зафиксировано проживание дулебов на Волыни, в Чехии, на среднем Дунае между озером Балатон и рекой Мурсой, а также на верхней Драве. В. В. Седов считает дулебов древним племенем, которое расселилось в VI—VII веках в ареале пражско-корчакской культуры (склавины).

В «Повести временных лет» сказано, что дулебы жили по Западному Бугу, где «ныне волыняне», а также говорится, что бужане были прозваны так потому, что «сидели по Бугу», а затем они «стали называться волынянами». Историки по-разному объясняют это место летописи. Одни видят в бужанах и волынянах IX—X веков потомков дулебов VI—VII веков. Другие видят в волынянах собирательный политоним, происходящий от названия г. Волынь, и обозначающий союз нескольких племён.

Арабский автор Масуди (X век) рассказывает о волынянах следующее предание: «Из этих племен одно имело прежде в древности власть над ними, его царя называли Маджак, а само племя называлось Валинана. Этому племени в древности подчинялись все прочие славянские племена; ибо (верховная) власть была у него, и прочие цари ему повиновались… Мы уже выше рассказывали про царя, коему повиновались, в прежнее время, остальные цари их, то есть Маджак, царь Валинаны, которое племя есть одно из коренных племен славянских, оно почитается между их племенами и имело превосходство между ними. Впоследствии же пошли раздоры между их племенами, порядок их был нарушен, они разделились на отдельные колена и каждое племя избрало себе царя».

Историки сопоставляют Маджака со славянским вождём Мусокием (590-е гг.). Феофилакт Симокатта упоминает «подданных Мусокия, называемого на языке варваров риксом». «Риксами» названы славянские правители и у Маврикия. Историки употребляют этот германский термин по отношению к славянским вождям с оговорками. Титул «рикс» означал главу военно-территориального союза. Полагают, что в подчинении Мусокия были другие вожди славян, например, Ардагаст.

Таким образом, в конце VI — начале VII века на Волыни, Побужье, Верхнем Поднестровье возникает политическое образование, которое историки называют «держава волынян». Для борьбы с аварами мог возникнуть союз волынян включавший различные племена (дулебов, бужан и др). При раскопках в районе города Волыни найдены предметы VII в., указывающие на наличие военной прослойки в местном славянском обществе.

В. В. Седов на археологических материалах доказывает реальность модели, описанной Масуди, говоря о роли дулебов в формировании восточнославянских племён: «Представляется достаточно очевидным, что волыняне, дреговичи, поляне и древляне… формировались… на основе единого праславянского племенного образования дулебов».

Предположение, что древнее племенное образование славян, занимавших Волынь и правобережную часть Среднего Поднепровья, называлось дулебами, находит своё подтверждение и в топонимическом материале. Топонимы, производные от племенного названия дулебы, распространены не только на территории летописных волынян, но значительно шире. Они известны в бассейне верхнего течения Буга и верховьях Днестра, на всем пространстве правобережной части Припятского бассейна, в бассейне Ужа и под Киевом. Все они находятся в пределах ареала керамики типа Луки-Райковецкой, там где образовались волыняне, древляне, поляне и дреговичи.

Восточнославянские племена IX—XIII веков

Упоминание племён в письменных источниках 
Географ Баварский (40—70-е гг. IX в.) упоминает ряд земель и народов, которые могут быть сопоставлены с восточнославянскими: бужане () имеют 231 город; северяне? () имеют 90 городов; уличи () — многочисленный народ, 418 городов; тиверцы? (Attorozi) имеют 148 городов, народ наиболее необузданный; волыняне? () — 70 городов; русь (); древляне?( — «лесные люди»), поляне? (Opolini) — 20 городов. Источник упоминает ряд этнонимов, которые имеют явную этно-топонимическую окраску, но не отождествляются с летописными племенами: Znetalici, Zabrozi и др.

Константин Багрянородный (сер. X века) упоминает восточных славян, подвластных Руси: кривичи (кривитеины), «ляхи» (лендзанины), древляне (вервианы), дреговичи (другувиты), северяне (северии) и «прочие Славинии».

Иосиф, хазарский царь (X в.) упоминает подвластных ему славян: вятичи (В-н-н-тит), северяне (С-в-р), и некие (С-л-виюн) (донские славяне).

Арабские авторы (IX—XIII) веков упоминают города, в названии которых видны названия племён: словене (Славия), вятичи (Вантит) и хорваты (Джарваб, Джарват, Хордаб, Хадрат). Они различают славян и русов, говорящих на языке славян.

В «Повести временных лет» упомянуты: бужане, волыняне, вятичи, древляне, дреговичи, дулебы, кривичи, полочане, поляне, радимичи, северяне, словене, тиверцы, уличи, белые хорваты.

Характер племенной организации 
В исторической литературе существует несколько точек зрения на характер летописных племён восточных славян:

 Это были исключительно территориальные объединения (С. М. Середонин, В. О. Ключевский, М. К. Любавский).

 Племена — это этнографические группы (А. А. Спицын, А. В. Арциховский и Б. А. Рыбаков), это же мнение разделяют филологи А. А. Шахматов, А. И. Соболевский, Е. Ф. Карский, Д. Н. Ушаков, Н. Н. Дурново.

 Племена были политическими образованиями (Н. П. Барсов). По представлениям В. В. Мавродина и Б. А. Рыбакова летописные поляне, древляне, радимичи и другие были союзами племён, объединившими несколько отдельных славянских племён.

Словами «род» и «племя» русская летопись обозначает кровнородственную группу. Слово «язык» означало также племена, говорящие на особых языках.

Современники различали восточнославянские племена по ряду признаков: название, место обитания, обычаи и «законы отцов», которые касались брачно-семейных отношений и погребальных обрядов, а также предания. При этом в языковом отношении по мнению современников племена не различались, хотя на самом деле имелись серьёзные диалектные отличия, а русь была двуязычна и использовала скандинавский язык. Археологи различают племена по характерным украшениям (височным кольцам) и типу захоронений. Этнографы полагают, что восточнославянские племена различались религиозными предпочтениями того или иного бога (Перун — «бог наш» у руси).

У каждого племени были свои «грады» (тиверцы, уличи, древляне, русь) и один главный «град»: Киев (поляне), Новгород (словене), Смоленск (кривичи), Полотск (кривичи-полочане), Искоростень (древляне). Археологи предполагают у некоторых племен (смоленских кривичей) «гнездовую» структуру поселений: рядом с одним укрепленным «градом» располагалось гнездо или два гнезда неукрепленных селищ. «Град» был местом сбора веча, религиозного поклонения (болотные городища смоленских кривичей) и выполнял оборонительные функции.

Летописец обозначает политическую организацию племен словом «княжение», перечисляя отдельные княжения: у полян, у древлян, у дреговичей, у словен «в Новгороде» и «на реке Полоте, где полочане». Под «княжением» в узком смылсе понималось наличие института наследственной княжеской власти. Территориальным обозначением племени было слово «земля» (Деревская земля, Русская земля). Власть в племени принадлежала князю и вечу. Летописец рассказывает о принятии решения на вече в городе Искоростене в 945 году словами «сдумавши с князем своим Малом». Мал назван «князем деревским». Также упоминаются «лучшие мужи», которые «держат Деревскую землю». Эти мужи были отправлены в посольство «Деревской землёй» и говорили о своих «добрых князьях», которые «пасут» Деревскую землю. Также упомянуты «старейшины града». Схожая политическая организация выявляется и у других восточнославянских племён IX—XII веков, а также у антов и полян в VI—VIII веков.

Константин Багрянородный употребляет по отношению к восточнославняским племенам термин «Славинии», который впервые употреблен в VII в. у Феофилакта Симокатты в отношении поселившихся на Балканах славян. Этот термин у византийцев означал как район расселения славянского племени или племенного союза, так и особую догосударственную социально-политическую организацию славян, позволявшую им регулировать внутренние отношения, отстаивать независимость от внешних сил и организовывать военные предприятия. Во главе каждой Славинии стоял вождь («архонт» или «рикс»), окружённый родоплеменной знатью.

Ибн Русте (X в.) описывает более развитую систему власти у славян (смешаны сведения о разных группах племён): «Глава их коронуется, они ему повинуются и от слов его не отступают. Местопребывание его находится в середине страны славян. И упомянутый глава, которого они называют „главой глав“ (ра’ис ар-руаса), называется у них свиет-малик, и он выше супанеджа, а супанедж является его заместителем (наместником). Царь этот имеет верховых лошадей… Есть у него прекрасные, прочные и драгоценные кольчуги. Город, в котором он живёт, называется Джарваб… Царь ежегодно объезжает их. И если у кого из них есть дочь, то царь берет себе по одному из её платьев в год, а если сын, то также берет по одному из платьев в год. У кого же нет ни сына, ни дочери, тот дает по одному из платьев жены или рабыни в год. И если поймает царь в стране своей вора, то либо приказывает его удушить, либо отдает под надзор одного из правителей на окраинах своих владений».

Если «княжения» и «Славинии» обозначают племенные образования периода «военной демократии», то в описании Ибн Русте историки видят признаки формирующегося государства: институализация надплеменной власти, опора на силу, существование налогов и общеобязательного права.

Иерархия племён 
Для племенного устройства восточнославянского общества периода «военной демократии» характерно стремление одного племени к возвышению над другими, соседними, племенами.

В VI веке антский посланник Мезамир, которого самого называли «пустословом и хвастуном», по прибытии к аварам «закидал их надменными и даже дерзкими речами». Сохранились слова подобной речи славянского вождя Даврита: «Родился ли на свет и согревается ли лучом солнца тот человек, который бы подчинил себе силу нашу? Не другие нашей землей, а мы чужой привыкли обладать».

Исконными славянами в легендах называли себя поляне, волыняне и, упомянутые Географом Баварским, заряне, «у которых одних есть королевство и от которых все племена славян… происходят и ведут свой род». Для других племён придумывались разного рода обидные названия: «толковины» (тиверцы), «плотники» (жители Новгорода), «пищанцы» (радимичи), «находники», «дромиты», «кочевники» (русь), «пактиоты» (славяне у Константина Багрянородного, X век), «германцы» (древляне у Льва Диакона, X в.), «спасающиеся бегством рабы» (жители Киева у Титмара Мерзебургского, н. XI в.) и т. д.

Для обозначения места в иерархии племён использовались ассоциации с обувью: «в сапогах» — господствующее племя, «лапотники» — данники, описан обычай выхода из города босого старейшины, означавший подчинение завоевателю (Смоленск, Владимир Волынский). Также важную роль играло занятие племени («мужи крови» — русь), цвет шатров, материал и размер одежд, парусов и т. д.

В «Повести временных лет» рассказывается, что поляне «имеют обычай отцов своих кроткий и тихий», а древляне, радимичи, вятичи, северяне и кривичи «жили звериным обычаем, жили по-скотски», «в лесу, как и все звери»: «убивали друг друга, ели все нечистое, и браков у них не бывало, и срамословили при отцах и при снохах».

Под 907 год рассказывается о русах и словенах: «И подняла русь паруса из паволок, а славяне копринные, и разодрал их ветер; и сказали славяне: „Возьмем свои толстины, не даны славянам паруса из паволок“».

Племенные конфедерации 
Историки полагают, что племена «Повести временных лет» включали в себя несколько родо-племенных групп («родов», «племён»), название которых, неизвестные летописцу, приводит Географ Баварский. Число городов, названных в источнике, сопоставляют с числом родовых общин (по 100—150 человек в каждом) или их групп, объединявшихся вокруг «града», в котором на вече собирались городские страейшины, представители окрестных родов.

Наиболее вероятно, что племя кривичей, действительно, состояло из нескольких групп: в летописи упоминаются «все кривичи», различаются кривичи-полочане и смоленские кривичи, которые вели самостоятельную внешнюю политику. Археологи отделяют псковских кривичей от смоленско-полоцких. Кроме того, латыши до сих пор именуют русских этнонимом, производным от имени кривичей (krievs), что говорит о его собирательности. Археологи называют кривичей «племенной группировкой», сложившейся в результате взаимодействия славянских переселенцев с местным балтоязычным населением. Возможно, что кривичи — это политическое образование, известное по прибалтийским легендам о Великой Криви.

Ильменские словене также находились в конфедеративных отношениях с соседними народами. Полагают, что на месте Новгорода располагались посёлки различных племён, окружавших пустое пространство, служившее местом сбора союзного веча. Из этих посёлков возникли «концы» (самоуправляющиеся районы) города, в том числе Словенский и Неревский концы (нерева — балтское племя). В середине IX века сложилась конфедерация племён, располагавшихся на обширных пространствах, в которую входили чудь, словене (Новгород), кривичи (Полоцк), весь (Белоозеро), меря (Ростов) и мурома (Муром).

Северяне, по мнению историков, объединяли три племенные группы. В союзе выступали уличи и тиверцы. Радимичи и вятичи, как полагают, изначально были одним племенем (вятичи), а затем разделились, о чём говорит и легенда о братьях Радиме и Вятко.

Институализация власти в союзах племён 
При объединении племён в союзы возникала надплеменная власть, которая не сводилась к патриархальной родовой власти. Так как союзы создавались в связи с необходимостью защиты от внешних врагов, особым авторитетом среди племён обладали князья, имевшие наиболее сильные дружины воинов-профессионалов. Такие князья возглавляли племенное ополчение и тем самым институализировали свою власть. Ибн Русте называет главного князя союза «свет малик (правитель)», что может быть понято как «светлый князь». В договоре 911 года упомянуты «светлые и великие князья» восточных славян. Эти титулы обозначали «князя князей» союза, то есть появлялся институт, не свойственный отдельному роду или племени.

Союзное вече также отличалось от обычного народного собрания. Скандинавская сага об Олаве упоминает о народном собрании в Новгороде, на которое пришли «люди из всех близлежащих местностей», но на практике это было невозможно, поэтому следует считать, что на вече союза племена были представлены «лучшими мужами». Если буквально доверять легенде о «хазарской дани», когда поляне на вече приняли решение выплатить дань мечами, то можно утверждать, что в вече входили представители военной знати.

Князь, дружина и вече, состоящее из военной и родо-племенной знати, стали отделяться от простых соплеменников. Они олицетворяли племенную власть. Эта власть обозначалась словами «княжить», «владеть» и «держать», а правящая верхушка обозначала себя словами «господин» (Добрагаст, Келагаст, Ардегаст, Гостомысл) и «владетель» (Володислав, Володимер).

Даннические отношения между племенами 
В отличие от государства племенные союзы не подразумевали установления даннических отношений между племенами. Дань устанавливалась, как правило, при подчинении друг другу разноязычных племён. Скифские цари собирали с подвластных племён бронзовые наконечники и зерно. Примитивные налоги, судя по германскому эпосу о Водене, существовали у готов в Причерноморье. Выплатами соседей обременяли гунны и авары. Авары и венгры зимовали в славянских селениях. В VII—X веках славяне (поляне, северяне, вятичи и радимичи) платили дань хазарам мехом «от дыма» (дома) или деньгами «от рала» (от плуга). В VIII—IX веках северная конфедерация племён выплачивала дань варягам.

Дань возникла из выплаты контрибуции победителю. Сами славяне и анты с VI века получали денежные выплаты в обмен на союз от Византии. Восточнославянский фольклор упоминает о дани девушками, победители требовали от побеждённого племени в качестве добычи женщин (в летописи — Рогнеда, Ольга). Ольга, одержав верх над древлянами, часть их отдала в рабство своим воинам. Захваты рабов с последующим требованием выкупа известны у славян и антов с VI века. Арабские авторы называют славянские племена рабами племени русь. Вероятно, одни племена попадали в коллективное рабство к другим, так славяне по летописи говорят руси: «Идите княжить и владеть нами».

Существует версия возникновения дани как сакральных даров князю, олицетворявшему солнце. Указывается на миф о происхождении князей от Дажьбога («солнце-царь»), зимнее время сбора дани и его название «кружением» князя и дружины (Константин Багрянородный).

С выделением племенной знати и профессиональной дружины стали возникать даннические отношения и внутри племён. Дань носила натуральный характер. Описанная Ибн Русте дань платьями фиксируется лингвистическими данными о «платяных деньгах» у славян (ср. русское «платить»). В «Повести временных лет» особое значение отводится праву князя охотиться (в том числе, на птиц) в землях племен-данников. Скандинавы, заимствовали у славян слово «полюдье», означавшее сбор дани. Нахождение князя с дружиной в землях данников называлось «кормлением», а место пребывания князя — «стол». Традиционная дань со славян собиралась мехом, мёдом и воском. У племени русь установилась денежная процентная форма дани.

Формирование государственности у восточных славян 
Существуют различные точки зрения на процесс превращения союзов племён в государство.

В XI—XVI веках господствовали теологическая и династическая концепции. Согласно первой, восходящей к кирилло-мефодиевской традиции, государство возникло в противоборстве язычества («старого») и христианства («нового»). Благодатное христианское начало олицетворяли апостолы (Павел, Андроник, Андрей), христианские мученики и князья-христиане (Аскольд, Ольга, Владимир). Христиане, «новые люди», противопоставлялись племенам, «не знающим закона Божьего, но сами себе устанавливающим закон». Основателем государства считался Владимир, а вся предыдущая история выступала лишь как «тень» Крещения Руси в 988 году. Иван Грозный писал: «Исполненное этого истинного православия самодержавство Российского царства началось по божьему изволению от великого князя Владимира, просветившего Русскую землю святым крещением…».

Династическая концепция возводит основание государства к установлению новой династии рюриковичей в 862 году, когда Рюрик возглавил восточнославянские племена. Особое внимание уделяется происхождению и династическим связям первых русских князей.

Согласно теории общественного договора государство у восточных славян возникло в результате добровольного призвания варягов и установления между русью и другими племенами договорных отношений: отмечается существование особого «ряда» («пакта»). Такие договренности известны не только в Новгороде, но и в Киеве («Аскольд же и Дир остались в этом городе и стали владеть землею полян»), Смоленске («увидели это смоляне, вышли их старейшины к шатрам» Олега), северской земле (возложил на них лёгкую дань, и не велел им платить дань хазарам, сказав: «Я враг их и вам (им платить) незачем»), договор с радимичами (сказал им Олег: «Не давайте хазарам, но платите мне»), и даже на Кавказе. Завхатив кавказский город Бердаа русы заявили: «Нет между нами и вами разногласия в вере. Единственное, чего мы желаем, — это власти. На нас лежит обязанность хорошо относиться к вам, а на вас — хорошо повиноваться нам».

Патриархальная теория, популяризируемая в советское время как научная, настаивает на том, что государство возникло при объединении родов в племена, племён — в союзы, союзов — в «суперсоюзы». Одновременно усложнялась и властная иерархия. Накануне появления Руси в Восточной Европе зафиксировано существование «трёх частей русов»: Куявия (с центром в Киеве), Артания (восточнее словенских земель) и Славия (словенская земля). При их объединении в 882 году под властью Олега и возникло государство.

Концепция завоевания объясняет появление государства у восточных славян их подчинением скандинавам. При этом процесс формирования государства затянулся надолго, пока из разрозненных варяжских владений к середине X века не сформировалось единое государство во главе с князем Игорем, первым достоверно известным правителем династии киевских князей. С этого времени начался процесс централизации «лоскутной империи», состоящей из славянских племён, плативших дань варягам.

Социально-экономическая концепция, доминировавшая в советской науке, обращает внимание на формирование в восточнославянском обществе социальных предпосылок к образованию государства: развитие орудий труда, появление излишек, неравенства, частной собственности и классов. Роль племён различалась от степени развитости — готовности к появлению государства. Центром формирования предпосылок была «Русская земля» в Среднем Поднепровье (племена полян, северян и «росов»). В рамках концепции утверждается тождественность племён полян и руси («росов»), восходящих к антам. О появлении государства в 850-гг. в Среднем Поднепровье говорит упоминание «царя славян», которым вполне мог быть царь славян Дира, упомянутый Масуди, могила которого известна в Киеве, а сам он по ошибке называется соправителем варяга Аскольда.

Ещё одна точка зрения выделяет, как решающий, внешнеполитический фактор. Для борьбы с хазарами племена Среднего Поднепровья объединились в союз и создали в 830-х — 840-х годах собственное государство во главе с каганом и дружиной из наёмных варягов.

Социологический подход к данной проблеме основан на признании формирования дружинной надплеменной прослойки, которая получила имя русь, распространив свою власть на земледельческие племена, взяв на себя функции государства.

См. также 

 Этногенез славян по данным археологии
 Змиевы валы
 Сказание о Словене и Русе и городе Словенске

Примечания